65541 Kasbek – asteroide della fascia principale
 Monte Kasbek – altra grafia di Kazbek, montagna del Caucaso
 Kasbek – nome proprio di persona maschile